

Cinema 
 Alice attraverso lo specchio (Alice Through the Looking Glass) – film del 2016 diretto da James Bobin

Televisione 
 Alice Through the Looking Glass – film per la televisione del 1966 diretto da Alan Handley
 Alice Through the Looking Glass – film per la televisione del 1973 diretto da James MacTaggart
 Alice Through the Looking Glass – film per la televisione del 1987 diretto da Andrea Bresciani e Richard Slapczynski
 Alice Through the Looking Glass – film per la televisione del 1998 diretto da John Henderson